Самве́л Даниеля́н: Даниелян, Самвел Владимирович (род. 1971) — российский борец греко-римского стиля.
 Даниелян, Самвел Саикович (род. 1951) — армянский архитектор.